24. Mistrzostwa Europy w Lekkoatletyce – zawody lekkoatletyczne, które odbyły się między 6 a 12 sierpnia 2018 roku w Berlinie. Do zawodów zgłosiła się rekordowa liczba 1573 lekkoatletów, o 104 więcej niż na poprzednim czempionacie.

Minima kwalifikacyjne 
Źródło: european-athletics.org.

Uwagi

Program 
Źródło: european-athletics.org.

Rezultaty

Mężczyźni

Kobiety

Klasyfikacja medalowa

Ogólna

Kobiety

Mężczyźni

Klasyfikacja punktowa

Uczestnicy 
Zawodnicy rosyjscy wystąpili pod flagą European Athletics jako "autoryzowani lekkoatleci neutralni" (Authorised Neutral Athletes – ANA) z powodu zawieszenia Rosji za aferę dopingową.

Do zawodów zgłoszona była również jednoosobowa „reprezentacja uchodźców”, w barwach której wystartować miał pochodzący z Syrii Puok Thiep Gatkuoth. Zawodnik ten znajdował się na oficjalnej liście zgłoszeń do biegu maratońskiego opublikowanej przez European Athletics przed mistrzostwami, jednak ostatecznie nie stanął na starcie tych zmagań, a jego nazwisko nie pojawiło się w oficjalnych wynikach tej konkurencji.

Uwagi

Przypisy 

Mistrzostwa Europy w Lekkoatletyce 2018